Robert Jenkinson peut faire référence à :

 Robert Jenkinson,  comte de Liverpool (1770–1828) premier ministre du Royaume-Uni.
 Robert Jenkinson,  baronnet (1621–1677)
 Robert Jenkinson,  baronnet (c. 1654–1710) baronnet Jenkinson, député pour l'Oxfordshire
 Robert Jenkinson,  baronnet (1685–1717) baronnet Jenkinson, député pour l'Oxfordshire
 Sir Robert Jenkinson,  baronnet (1720–1766) des Baronnets Jenkinson
 Robert Jenkinson (1960), canoéiste de sprint néo-zélandais